Naprowadzanie okrętów na cel - jeden ze sposobów kierowania siłami marynarki wojennej w toku działań bojowych polegający na kierowaniu uderzeniowych sił morskich na ustalony obiekt przeciwnika na odległość bezpośredniej styczności lub na kurs jego ruchu.

Naprowadzanie następuje z zasady z nadbrzeżnych stanowisk dowodzenia i zapewnia siłom uderzeniowym wczesne wykrycie przeciwnika i zajęcie dogodnego położenia do wykonania ataku.

Taktyka marynarki wojennej